Miejscowości w Polsce
 Łężno – część miasta Nowa Ruda, położonej w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim
 Łężno – część wsi Drawsko położonej w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim gminie Drawsko
 Łężno – nieoficjalna kolonia wsi Łężyce położonej w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Szczytna